Die Fregat-Startliste umfasst alle absolvierten Starts von Raketen mit einer Fregat-Oberstufe. Für geplante Starts der Fregat-Stufe siehe die Liste von geplanten orbitalen Raketenstarts (Kürzel „Fr“).

Startliste 
Stand der Liste: 10. Oktober 2022

 ¹ Nicht zwangsläufig der Zielorbit der Nutzlast – sondern die Bahn, auf der die Nutzlast von der Oberstufe ausgesetzt wurde.

Einzelnachweise 

!Fregatraketenstarts
!Fregatraketenstarts
!Fregatraketenstarts
Fregat